Марфа — женское имя.

Персоналии, известные по имени 
 Инокиня Марфа (в миру Ксения Иоанновна Романова) (ум. 1631) — мать царя Михаила Фёдоровича, супруга Фёдора Никитьевича Романова (патриарха Филарета);
 Мария Старицкая — княжна старицкая, королева ливонская, в постриге инокиня Марфа;
 Марфа Алексеевна (1652—1707) — царевна, сестра Петра I;
 Марфа Апраксина (1664—1715) — русская царица, вторая жена царя Фёдора Алексеевича;
 Марфа Мусина-Юрьева (1801—1803) — внебрачная дочь императора Павла I и, возможно, Любови Багарат;
 Мария Нагая — седьмая жена Ивана Грозного, в постриге инокиня Марфа;
 Марфа-посадница (Борецкая) (ум. 1503) — знатная новгородская боярыня, возглавившая антимосковскую фракцию среди новгородских бояр;
 Марфа (Марта) Сабинина (1831—1907) — российская общественная деятельница, основательница Российского Красного Креста, фронтовая сестра милосердия, организатор православных церковных приходов и общин.

В христианстве 
 Марфа и Мария — святые, сестры Лазаря Четверодневного, в доме которых останавливался Иисус Христос.

 Марфа Азийская — мученица, дева, память 6 февраля;
 Марфа Антиохийская, Едесская — память 4 июля;
 Марфа Вифанская — память 12, 20 апреля и 4 июня (сестра Лазаря)
 Марфа Дивеевская (Милюкова) — преподобная, память 21 августа;
 Марфа Каппадокийская — память 1 сентября;
 Марфа Персидская — мученица, память 9 июня;
 Марфа Персиянка, Римская — мученица, память 6 июля;
 Марфа Псковская — преподобная, память 8 ноября;
 Марфа Царицынская — юродивая.

 Марфа (Апарина) (начало XVIII века — 1800) — схимонахиня Православной российской церкви; преподобная.
 Марфа (Дударенко) — мученица, память 26 января;
 Марфа (Коврова) — преподобномученица, послушница, память 26 января и 3 марта;
 Марфа (Тестова) — преподобномученица, память 26 января и 13 апреля;

Иное 
 Марфа — река в Башкортостане.
 (205) Марфа — большой астероид Главного пояса.
 Марфа — деревня в Непале.
 Марфа — город в Техасе.